Села:
 Мотрунки — Житомирська область, Бердичівський район
 Мотрунки — Хмельницька область, Красилівський район

Linki zewnętrzne